RKS – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Rock Springs (Wyoming) (Stati Uniti)
 RKS – Sigla automobilistica internazionale del Kosovo (Republic of Kosovo)